Pesi massimi – categoria nel pugilato
Pesi massimi – categoria nelle arti marziali miste
Pesi massimi – film del 1995